Corral Falso puede referirse a:

 Corral Falso, localidad de México.
 Corral Falso, localidad de Panamá.